Перша Ліга Туреччини 1983—1984  — 26-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вшосте здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бешикташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1984—1985 як фіналіст Кубка Туреччини 1983—1984.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1983-1984
Туреччина
Туреччина
1983 у турецькому спорті
1984 у турецькому спорті